Pointe-aux-Trembles est une ancienne municipalité de paroisse du Québec (Canada) et ancien nom du village de Neuville.
 Pointe-aux-Trembles est une ancienne ville du Québec (Canada) maintenant rattachée à Montréal.
 Pointe-aux-Trembles est une circonscription électorale provinciale du Québec.
 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est un arrondissement de la ville de Montréal.
 La gare de Pointe-aux-Trembles est une ancienne gare ferroviaire québécoise.
 La gare Pointe-aux-Trembles est une gare de train de banlieue d'Exo.

Notes et références